Die Oracle Challenger Series – Houston 2018 war ein Tennisturnier der Damen in Houston. Das Hartplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2018 und fand vom 10. bis 18. November 2018 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2018
Tennisturnier in Houston